Давидсон () — фамилия еврейского происхождения. Известные носители:
 Давидсон, Александр Григорьевич (1912—1978) — российский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 Давидсон, Аполлон Борисович (род. 1929) — российский историк-востоковед, африканист.
 Давидсон, Арон Михайлович (1921—2012) — советский и российский научный деятель, доктор технических наук, брат Б. М. Давидсона.
 Давидсон, Борис Михайлович (1919—1989) — советский архитектор и педагог.
 Давидсон, Ганс (псевдоним Якоб ван Годдис; 1887—1942) — немецкий поэт-экспрессионист.
 Давидсон, Давид (1854—1942) — шведский экономист.
 Давидсон, Евгений Иосифович (род. 1934) — профессор СПбГАУ, доктор технических наук.
 Давидсон, Мария Соломоновна (род. 1926) — советская и российская художница, живописец, член Санкт-Петербургского Союза художников.
 Давидсон, Самуил Абрамович (1897—1987) — советский кинооператор.
 Давидсон, Свен (1928—2008) — шведский теннисист.

См. также 
 Де Оливейра Мораис, Давидсон (известен как Давидсон; род. 1981) — бразильский футболист.